Il doppio dello Shanghai Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Finali)

  Alex Bolt /  Artem Sitak (primo turno)
  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Shanghai Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013